Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Etlis che ha battuto in finale Sergio Roitman 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (primo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Daniel Melo (semifinali)
 Mariano Delfino (quarti di finale)

 Ignacio Hirigoyen (primo turno)
 Hermes Gamonal (semifinali)
 Júlio Silva (primo turno)
 Marcos Daniel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 2001